Авентинский блок () или Комитет оппозиционных фракций — антифашистский блок оппозиционных партий и политических группировок. Был создан в Италии в 1924 году после убийства фашистами Джакомо Маттеотти. Авентинцы передали меморандум королю Виктору Эммануилу с просьбой о смещении Муссолини с поста главы правительства. Однако король отказался принять меморандум. Название «Авентинский блок» было дано по аналогии с легендой об уходе римских плебеев (в 451 до н. э.) на Авентин.

См. также 
 Авентинская сецессия

Литература 
 на русском языке
 Лопухов Б. Р. Авентинский блок // Советская историческая энциклопедия. / Под ред. Е. М. Жукова. — М.: Советская энциклопедия, 1973—1982.
 Рублёв Д. И. Авентинский блок// Российская историческая энциклопедия. Т. 1. — М., 2015. — С. 68-69.
 
 Тридцать лет жизни и борьбы Итальянской коммунистической партии. Сборник статей и документов / под ред. П. Тольятти, пер. с итал. —  М., 1953; 
 на других языках
 Carocci G. G. Amendola nella crisi dello stato italiano, 1911-1925. Mil., 1956.

Антифашизм
Итальянское королевство (1861—1946)
Коалиции партий